José Azcona del Hoyo (1927-2005) – politico honduregno
 José Luis Azcona Hermoso (1940) – vescovo cattolico spagnolo